aeroby – organizmy tlenowe, ginące w warunkach beztlenowych
 ćwiczenia aerobowe – ćwiczenia fizyczne przyspieszające oddech i pracę serca, redukujące tkankę tłuszczową